Lige četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2018./19. predstavljaju 4. nogometne lige, te na području Južne Hrvatske Prve županijske lige.

4. NL Bjelovar-Koprivnica-Virovitica 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.  
Također i kao IV NL BJ-KC-VT 

 Izvori:  
 rsssf.com

4. NL Čakovec - Varaždin 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori:  
 rsssf.com  
 emedjimurje.hr, ljestvica  
 emedjimurje.hr, rezultati  
 evarazdin.hr

4. NL NS Rijeka 
Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nszi.hr, Glasnici 4. NL NS Rijeka  
 nszi.hr, Glasnik 4. NL NS Rijeka, br. 36 (konačna ljestvica)  
 grevagol-nsrijeka.com, 30. kolo i ljestvica

IV. NL Središte Zagreb 
Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije.

 Izvori:  
 rsssf.com

MŽNL Slavonije i Baranje 
Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije. 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsosijek.hr, ljestvica i rezultati po kolima

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska

ŽNL Šibensko-kninska

1. ŽNL Zadarska

Unutrašnje poveznice 
 1. HNL 2018./19. 
 2. HNL 2018./19. 
 3. HNL 2018./19. 
 5. rang HNL-a 2018./19. 
 6. rang HNL-a 2018./19. 
 7. rang HNL-a 2018./19. 
 8. rang HNL-a 2018./19. 
 Hrvatski nogometni kup 2018./19.

Vanjske poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 4. stupanj 
  

2018-19
 4